

Codici 
 GRD è vecchio codice valutario ISO 4217 della Dracma greca (sostituita dall'Euro), ex valuta della Grecia

Altro 
 Group Racing Development  – casa automobilistica inglese